Finalen av A-League 2005/2006 var den första finalen av A-League och spelades den 5 mars 2006, där Sydney gästades av Central Coast Mariners.

Grundserien

Lagens väg

Matchen
{{Resultat med trupp
|bild                = Sydney V Central Coast.svg
|datum               = 5 mars 2006
|tid                 = 
|lag1                = Sydney
|lag2                = Central Coast Mariners
|resultat            = 1 – 0
|halvtid             = 0 – 0
|mål1                = Steve Corica 
|mål2                = 
|arena               = Aussie Stadium
|spelplats           = Sydney, New South Wales
|publik              = 41689
|domare              =Mark Shield
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare =Nathan GibsonBen Wilson
|fjärdedomare        =Matthew Breeze
|femtedomare         = 
|kitlag1=

|trupplag1 = 
|kitlag2=

|trupplag2 = 
}}

Källor
 Officiell hemsida
 Rsssf.com

Referenser

2006